Hofbauer nebo Hoffbauer může znamenat:

 Alois Hofbauer (1853–1897) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Arnošt Hofbauer (1869–1944) – český malíř a grafik
 Christoph Hofbauer (* 1983) – švýcarský florbalista
 Klement Maria Hofbauer (1751–1820) – katolický kněz a světec
 Květuše Hofbauerová (Sgallová) (* 1929) – česká literární historička a bohemistka
 Matthias Hofbauer (* 1981) – švýcarský florbalista
 Michael Hofbauer – český herec
 Roman Hofbauer (1940–2016) – slovenský politik HZDS, primátor Bratislavy
 Zdeněk Hofbauer – český herec a režisér

Německá příjmení
Česká příjmení